|-
| 186501 - || 2002 UY || 25 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186502 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186503 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186504 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186505 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186506 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186507 - ||  || 29 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 186508 - ||  || 29 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 186509 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186510 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186511 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186512 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186513 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186514 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186515 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186516 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186517 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186518 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186519 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186520 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186521 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186522 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186523 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186524 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186525 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186526 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186527 - ||  || 3 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186528 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186529 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186530 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186531 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186532 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186533 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186534 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186535 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186536 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186537 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186538 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186539 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186540 - ||  || 15 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186541 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186542 - ||  || 25 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186543 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186544 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186545 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186546 - ||  || 1 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186547 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186548 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186549 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186550 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186551 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186552 - ||  || 3 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186553 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186554 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186555 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186556 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186557 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186558 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186559 - ||  || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186560 - ||  || 28 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186561 - ||  || 28 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186562 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186563 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186564 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186565 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186566 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186567 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186568 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186569 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186570 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186571 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186572 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186573 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186574 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186575 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186576 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186577 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186578 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186579 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186580 - ||  || 8 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186581 - ||  || 9 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186582 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186583 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186584 - ||  || 8 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186585 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186586 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186587 - ||  || 12 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186588 - ||  || 8 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186589 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186590 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186591 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186592 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186593 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186594 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186595 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186596 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186597 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 186598 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186599 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 186600 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-